Scilligo (ursprünglich Schilling) ist der Name folgender, aus der Walsergemeinde Formazza (Pomatt) stammender Personen:

 Pio Scilligo (1928–2009),  italienischer Salesianer Don Boscos, Psychologe, Professor, Institutsgründer und Dialektlexikograph
 Sisto Scilligo (1911–1992), italienischer Skisportler

Einzelnachweise 

Familienname